Ambodiampana, une commune rurale malgache située dans la partie centre-est de la région d'Analanjirofo, dans le district de Mananara Nord ;
 Ambodiampana, une commune rurale malgache, située dans la partie centrale de la région de Sava a peu pres a mi chemin entre les villes de Sambava et Andapa ;
Ambodiampana, une commune rurale malgache située dans la partie centre-est de la région d'Analanjirofo.